Stone Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stone Hall (Georgia), ID-Nr. 74000680
 Stone Hall (Maryland), ID-Nr. 73000900
 Stone Hall (New York), ID-Nr. 84003860
 Stone Hall (Tennessee), ID-Nr. 10000923

 Stonehall archäolog. Fundplatz auf Orkney